Либих може да се отнася за:

 Емил Либих (1882 – 1962) – български фотограф от австрийски произход;
 Рудолф Либих (? – 1912) – австрийски фотограф;
 Ото Либих (1912 – 1960) – български пианист;
 Юстус фон Либих (1803 – 1873) – германски химик.